Seznam polkov z zaporedno številko 125.

Seznam 
 Pehotni
 125. pehotni polk (Avstro-Ogrska)
 125. pehotni polk (Kaiserliches Heer)
 125. pehotni polk (ZDA)
 125. strelski polk (ZSSR)
 125. strelski polk (Wehrmacht)
 125. pehotni polk (Wehrmacht)
 125. tankovskogrenadirski polk (Wehrmacht)
 125. grenadirski polk (Wehrmacht)

 Konjeniški
 125. konjeniški polk (ZDA)

 Oklepni/Tankovski
 125. tankovski polk (ZSSR)

 Artilerijski
 125. poljskoartilerijski polk (ZDA)
 125. polk korpusne artilerije (ZSSR)
 125. artilerijski polk (Wehrmacht)

 Aviacijski
 125. aviacijski polk (ZDA)

Glej tudi